Termin -{S41}- ima više značenja.

 S-oznake, S41: U slučaju vatre i/ili eksplozije ne udisati isparenja
 -{USS S-41 (SS-146)}-, podmornica